Hensenanthula är ett släkte av koralldjur. Hensenanthula ingår i familjen Botrucnidiferidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderrosor
Hensenanthula